Frans Mertens (kunstenaar), een Belgisch kunstschilder en graficus
 Frans Mertens (politicus), een Belgisch politicus

Zie ook
 Franz Mertens (doorverwijspagina)